Connor McGovern ist der Name folgender Personen:

* Connor McGovern (Footballspieler, 1993) (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler (New York Jets)
 Connor McGovern (Footballspieler, 1997) (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler (Dallas Cowboys)